Mortal Kombat Tournament Edition è la seconda versione in 3D del famoso picchiaduro Mortal Kombat, uscito nel 2003 per Game Boy Advance (la prima è Mortal Kombat Deadly Alliance uscito anche per PlayStation 2, Xbox e GameCube). Il videogioco è edito da Midway Games.

È la terza trasposizione di un capitolo di Mortal Kombat per il portatile Game Boy Advance, la seconda in 3D. Il gioco è uscito solo per il mercato americano, riscuotendo un mediocre successo di pubblico. Il capitolo infatti è uno spin-off di Mortal Kombat Deadly Alliance con aggiunte di qualche personaggio in più ma con giocabilità e tecniche del tutto simili al suo predecessore. Ogni combattente ha due stili di lotta, intercambiabili in qualsiasi momento premendo un tasto della console, ed inoltre ha delle mosse speciali che cambiano da personaggio a personaggio, nonché due fatality, una normale ed una con un'arma. La giocabilità e le animazioni sono fluide anche se la grafica è nettamente peggiore rispetto a Mortal Kombat Deadly Alliance.

La storia
Dopo la sconfitta di Shinnok, Scorpion scopre che l'assassino della sua famiglia e del suo clan è Quan Chi e non Sub-Zero. Lo stregone così, inseguito da Scorpion in cerca di vendetta, fugge dal Netherealm attraverso un portale e trova una tomba antica contenente l'armata mummificata del Dragon King, il primo imperatore dell'Outworld. Propone quindi a Shang Tsung di allearsi chiedendogli di fornirgli le anime necessarie a far risvegliare l'armata e conquistare i reami.

Unendo le forze riescono ad uccidere Shao Kahn e Liu Kang, gli unici ostacoli ancora in vita ai loro piani di conquista. Raiden, di fronte a questa nuova minaccia, rinuncia al suo titolo di dio Anziano e riunisce i guerrieri della Terra per portarli ad affrontare e sconfiggere l'Alleanza Mortale prima che essi risveglino l'antica armata.

I personaggi
I combattenti di Mortal Kombat Tournament Edition sono:

Shang Tsung - Boss finale, mago esperto nella trasmigrazione delle anime e secondo membro dell'Alleanza Mortale
Quan Chi - Boss finale, fondatore dell'Alleanza Mortale ed in possesso dell'amuleto per controllare l'esercito del Re Dragone
Raiden - Dio protettore della Terra, capo della resistenza contro l'Alleanza
Johnny Cage - Attore di successo e guerriero della Terra
Bo' Rai Cho - Maestro di kombat dell'Outworld ed alleato dei guerrieri della Terra
Scorpion - Ninja spettro in cerca di vendetta contro Quan Chi
Nitara - Vampira dell'Outworld che cerca di separare il suo reame dall'Outworld. Alleata di Reptile
Mavado - Capo del clan Dragone Rosso, alleato dell'Alleanza Mortale
Hsu Hao - Sottoposto di Mavado
Reptile - Rettiliano ed alleato di Nitara
Cyrax - Robot terrestre inviato dalle Forze Speciali terrestri nell'Outworld
Drahmin - Boss finale se si usa un membro dell'Alleanza Mortale, oni fuggito dal Netherrealm e sottoposto di Shang Tsung
Noob Saibot - Membro della Fratellanza dell'ombra, un clan di guerrieri del Netherrealm
Sektor - Robot terrestre a capo del clan Tekunin, contro i terrestri
Sareena - Ex demone del Netherrealm, ora in cerca di vendetta contro Quan Chi, il suo vecchio aguzzino

Differenze con Mortal Kombat Deadly Alliance 
Esistono alcune differenze dalla precedente versione, sebbene i due videogiochi trattino la stessa trama:

 Mancano, dalla precedente trasposizione, Kano, Sonya Blade, Jax, Kung Lao, Sub Zero, Frost, Li Mei, Kitana, Kenshi, Moloch, Mokap e Blaze
 Aggiunti Sareena, Noob Saibot e Sektor, non presenti nella versione per console.
 Rimangono giocabili, invece, Scorpion, Shang Tsung e Quan Chi.
 Aggiunte le modalità di combattimento sopravvivenza e a squadre.
 La Kripta ha molte casse in meno ed esistono solo due valute (rubino e oro) rispetto alle 6 dell'originale. La versione per GBA precedente, comunque, aveva la sola valuta in oro.
 Ogni personaggio ha due Fatality, una in più rispetto anche alla versione per console, anche se la seconda comprende l'arma.

Voci correlate
Mortal Kombat
Midway Games

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Mortal Kombat